Termin Prefenatna transaminaza ima više značenja.

 Aspartat—prefenat aminotransferaza, enzim
 Glutamat—prefenat aminotransferaza, enzim